

Wydarzenia 

 pierwsze igrzyska istmijskie

Urodzili się 
 Pitagoras, matematyk grecki (zm. ok. 493 p.n.e.).

fr:582 av. J.-C.